Barsi László (1904–1975) rövid- és középtávfutó, az 1928-as olimpián versenyzett
 Barsi lászló (1962) súlyemelő

Jegyzetek